Битката при Превеза може да се отнася за:

 Битка при Превеза, морско сражение провело се на 28 септември 1538 г.
 Битка при Превеза (1911), морско сражение провело се на 29/30 септември 1911 г. по време на Итало-турската война
 Битка при Превеза (1912), битка в хода на Балканската война

История на Превеза